London Chess Classic 2013 — міжнародний шаховий турнір, який проходив з 11 по 15 грудня 2013 року в Лондоні в форматі швидких шахів.

Розклад змагань 
  11-13 грудня  —  матчі групового етапу
  14 грудня  —  чвертьфінали
  15 грудня  — півфінали та фінал
Час початку партій (київський): 11-14 грудня  — 17.00 год, 15 грудня  — 16.00 год,

Регламент

Контроль часу 
 25 хвилин та додатково 10 секунд на хід починаючи з першого. 
Тай-брейк: 
 10  хвилин та додатково 10 секунд на хід починаючи з першого
  Армагедон (5 хвилин білим та 4 хвилини чорним на партію та додатково 3 секунди на хід кожному починаючи з 61 ходу), при нічиї перемагають чорні.

Нарахування очок 
 За перемогу нараховується 3 очка, за нічию 1, за поразку 0. Пропонувати нічию заборонено.

Призовий фонд
Загальний призовий фонд – 150 000 Євро.
  1 місце  —  50 000 євро
  2 місце  —  25 000 євро
  3-4 місця  —  12 500 євро
  5-8 місця  —  6 250 євро
  9-16 місця  —  3 125 євро

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу ФІДЕ станом на грудень 2013 року

Груповий етап 
11-13 грудня 2013 року

Група А

Група В

Група C

Група D

Плей-офф

Чвертьфінал 
Чвертьфінал, 14 грудня 2013 року

Півфінал 
Півфінал, 15 грудня 2013 року

Фінал 
Фінал, 15 грудня 2013 року

Посилання 
  Офіційний сайт London Chess Classic  
 London Chess Classic на  ChessPro.ru  
 London Chess Classic онлайн на chessdom.com  
 Форум на ChessPro.ru  
  Рейтинг ФІДЕ на грудень 2013 року  
 London Closing Ceremony

Примітки 

Шахові турніри 2013
Лондон (шаховий турнір)
Грудень 2013